Македонка — подмосковный топоним:
 Македонка — деревня в Сергиево-Посадском городском округе;
 Македонка — река в Раменском городском округе, левый приток Пехорки.